Козленок:

 Козлёнок — детёныш дикой или домашней козы
 Козленок, Иван Павлович (1752—1818) — видный старообрядец, член федосеевской секты.
 Козленок, Андрей Борисович (род. 1958) — советский и российский предприниматель, более известный как контрабандист алмазов и фигурант по уголовному делу компании Golden ADA, Inc в России.